Děkanství slavkovské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 27 římskokatolických farností.
Funkci děkana vykonává od 1. července 1999 R. D. Mgr. Milan Vavro, farář farnosti Slavkov u Brna.

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství slavkovské
 Farnost Slavkov u Brna: Děkanství slavkovské

Slavkov u Brna
Děkanství slavkovské
Slavkov u Brna